У Чао:
 У Чао (фристайлист) (род. 1987) — китайский фристайлист.
 У Чао (футболист) — китайский футболист из клуба «Шицзячжуан Юнчан Цзюньхао».